Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz – polska programistka
 Paulina Braiter-Ziemkiewicz (ur. 1968) – polska tłumaczka z języka angielskiego
 Paweł Ziemkiewicz (ur. 1961)  – polski biolog, tłumacz, krytyk filmowy, publicysta
 Rafał A. Ziemkiewicz (ur. 1964) – polski dziennikarz, publicysta